

Persone 
Andre Tippett – ex giocatore di football americano statunitense
Keith Tippett – tastierista e compositore britannico
Leonard Henry Caleb Tippett – statistico britannico
Michael Tippett – compositore britannico
Phil Tippett – realizzatore di effetti speciali e regista statunitense

Altro 
4081 Tippett – asteroide della fascia principale
Tippett Studio – società di effetti visivi statunitense